Plusieurs comtes de Poitiers ont porté le prénom de Bernard :
 Bernard , cité en 815 et en 825
 Bernard II le Poitevin († 843)
 Bernard III de Gothie († 877)

Comte de Poitiers